Alianza Popular puede referirse a una de las siguientes formaciones políticas:

 Alianza Popular (España), federación de conservadores española, fundada en 1976, que pasó a la denominación de Partido Popular en 1989.
 Alianza Popular (Venezuela), partido político venezolano, fundado en 2005, que pasó a la denominación de Movimiento Popular en 2010.
 Alianza Popular (Chile, 1952), coalición electoral chilena de 1952.
 Alianza Popular (Chile, 1999), coalición electoral chilena de 1999.
 Alianza Popular (Costa Rica), coalición electoral costarricense de 1986.
 Alianza Popular (Rusia) (Народный Альянс, Narodny Aliáns), partido político ruso de 2013.
 Alianza Popular (Perú) coalición electoral peruana de 2016.
Alianza Popular Revolucionaria Americana, partido político peruano
 Alianza Popular (San Marino)
 Alianza Popular (partido histórico de San Marino)
 Alianza Popular (Reino Unido)